Авајо има више значења:
 Авајо (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Авајо (Халтокан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Авајо (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику